Danger Zone (Zone de danger en français) est le titre de plusieurs œuvres:
 Danger Zone, film américain de William Berke sorti en 1951 ;
 Danger Zone, chanson interprétée par le chanteur américain Kenny Loggins sortie en 1986 sur la bande originale du film Top Gun ;
 Danger Zone, film américain d'Allan Eastman sorti en 1996 ;
 Danger Zone, album du rappeur français Lord Kossity sorti en 2006.